Tehongdan (대홍단; 大紅湍) „nagy vörös sodrás” az alábbiakra hivatkozhat:
Tehongdan észak-koreai teherhajó
Tehongdan megye Észak-Koreában, Rjanggang tartományban